Paul Sabatier ist der Name folgender Personen:

* Paul Sabatier (Chemiker) (1854–1941), französischer Chemiker
 Paul Sabatier (Historiker) (1858–1928), französischer Historiker und Theologe
 Paul Armand Sabatier (1944–2013), amerikanischer Umweltforscher und Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Universität Paul Sabatier, Universität in Toulouse